TFD est un sigle qui peut désigner :

 Transports frigorifiques européens ;
 Tétrafluoroéthylène ;
 Trifluorure d'éthanol (voir : Ion fluorure et éthanol) ;
 Travail de fin d’études (voir Projet de fin d'études) ;
 Transferts des fonds électroniques.